Amalric de Narbonne, parfois francisé en Amaury ou Amauri, peut faire référence à :
 Amalric Ier de Narbonne, vicomte de Narbonne de 1239 à 1270 ;
 Amalric II de Narbonne, vicomte de Narbonne de 1298 à 1328; capitaine en Italie en 1289 pour les troupes guelfes de Florence. Vainqueur à la bataille de Campaldino ;
 Amalric III de Narbonne, vicomte de Narbonne de 1336 à 1341.

Voir aussi